Glendora kan syfta på:

 Glendora, Kalifornien
 Glendora, Mississippi
 Glendora, New Jersey